Giochi dei Piccoli Stati d'Europa (in lingua inglese Games of the Small States of Europe), manifestazione sportiva europea.
Gruppo per una Svizzera senza Esercito, organizzazione elvetica che mira all'abolizione dell'Esercito svizzero